Strandell är ett svenskt  efternamn, som burits av bland andra:

 Anita Strandell
 Axel Strandell (1842–1917), präst
 Birger Strandell (1901–1993), läkare
 Erik Strandell
 Frithiof Strandell
 Gösta Strandell
 Nils Wilhelm Strandell (1876–1963), filatelist

Svenska efternamn